Le Lastre ist der Name folgender Orte in der Region Toskana, Italien:

 Le Lastre, Ortschaft in Arezzo, Provinz Arezzo
 Le Lastre, Ortslage in Castel San Niccolò, Provinz Arezzo
 Le Lastre, Ortschaft in Prato (Toskana), Provinz Prato